Каравиас — фамилия.

Известные носители:
 Каравиас, Василис (1733−1830) — один из важнейших участников первого (Влахо-Молдавского) этапа освободительной войны Греции 1821—1829 годов.
 Каравиас, Евгений (1752−1821) — митрополит города Анхиалос, священномученик.
 Каравиас, Иоаннис (1899—1994) — греческий офицер, участник Второй мировой войны